Răchiți ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Răchiți (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Răchiți (Gorj), Dorf im Kreis Gorj